Le numéro Dix est utilisé pour désigner sept dépressions tropicales : 

 Dépression tropicale Dix, un cyclone de la saison cyclonique 1988 dans l'océan Atlantique Nord
 Dépression tropicale Dix, un cyclone de la saison cyclonique 1993 dans l'océan Atlantique Nord
 Dépression tropicale Dix (1994)
 Dépression tropicale Dix (2004)
 Dépression tropicale Dix (2005)
 Dépression tropicale Dix (2007)
 Dépression tropicale Dix (2011)

Homonymie